

Persone
Amir Ohana - politico israeliano
Cláudia Ohana – attrice brasiliana
Eli Ohana – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano
Maurice Ohana – pianista e compositore francese
Michael Ohana – calciatore israeliano

Altro
Ohana – concetto della cultura hawaiana
Ohana – villaggio del mondo Pokémon